Azzi bezeichnet:
 Azzi, antikes Land

Azzi ist der Familienname folgender Personen:
 Abdel-Halim Azzi (* 1958), algerischer Tennisspieler
 Christian Azzi (1926–2020), französischer Jazzmusiker
 Georges Azzi (* 1984), libanesischer LGBT-Aktivist
 Giustiniano Degli Azzi Vitelleschi (1874–1960), italienischer Historiker und Archivar
 Jennifer Azzi (* 1968), US-amerikanische Basketballspielerin